Hans Hoffmeister ist der Name folgender Personen:

* Hans von Hoffmeister (1890–1916), badische Reserveoffizier und angehender Diplomat
 Hans Hoffmeister (Leichtathlet) (1901–1980), deutscher Meister im Diskuswurf
 Hans Hoffmeister  (Chemiker) (* 1932), deutscher Chemiker, Institutsleiter und Unternehmer 
 Hans Hoffmeister (Wasserballspieler) (1936–2016), deutscher Wasserballspieler
 Hans-Eberhard Hoffmeister (1928–2013), deutscher Mediziner